Miejscowości w USA:
 Burnside – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Burnside – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pulaski
 Burnside – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Ascension
 Burnside – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Burnside – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Burnside (ang. Burnside Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Burnside (ang. Burnside Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Burnside (ang. Burnside Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Burnside (ang. Burnside Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Burnside (ang. Burnside Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Osoby:
 Ambrose Burnside (1824–1881) – amerykański polityk i generał
 William Burnside (1852–1927) – angielski matematyk